Diana Silvers (née en 1997), une actrice américaine et mannequin ;
 Louis Silvers (1889-1954), un compositeur américain ;
 Michael Silvers, un ingénieur du son américain ;
 Phil Silvers (1911-1985), un acteur américain.